Нижний Рейн () — департамент на северо-востоке Франции. Регион Гранд-Эст. Порядковый номер — 67. Административный центр — Страсбург.

Географическое положение 
Площадь территории — 4755 км². Через департамент протекает река Рейн, которая всегда являлась важной составляющей региона и является восточной границей Нижнего Рейна. В департаменте также расположены некоторые предгорья Вогезов.

На севере Нижний рейн граничит с Пфальцским лесом (Pfälzerwald) немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц, с востока граничит с землёй Баден-Вюртемберг, к югу находится департамент Верхний Рейн, на юго-западе департамент Вогезы, на западе департаменты Мёрт и Мозель и Мозель.

История 
Нижний Рейн — один из первых 83 департаментов, созданных 4 марта 1790 года во время Великой французской революции. В середине 1790-х во время французской оккупации левобережья Рейна северная граница департамента была перенесена дальше за реку Лаутер к реке Квайх и охватывала города Анвайлер-на-Трифельсе, Ландау, Бад-Бергцаберн и Вёрт-на-Рейне. Однако после второго поражения Наполеона в 1815 году Венский конгресс распорядился передать территории севернее Лаутера Баварии. Эти территории в настоящий момент являются частью федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Дважды после своего создания Нижний Рейн оказывался в составе Германии: первый раз (с 1871 по 1918 г.) — в результате поражения во франко-прусской войне, второй (с 1940 по 1945 г.) — во время Второй мировой войны.

До административной реформы в составе департамента было 7 округов, 44 кантона и 526 коммун (общин). С населением 1 115 226 человек (2010) являлся наиболее густонаселённым из двух департаментов региона Эльзас.

Административно-территориальное деление 
До административной реформы в составе департамента Нижний Рейн было 7 округов.

В результате административной реформы количество округов департамента Нижний Рейн сокращено до пяти (были объединены округ Агно и Висамбур в новый округ Агно-Висамбур и из округов Страсбур-Виль (Страсбур-город) и Страсбур-Кампань (Страсбур-пригород) воссоздан округ Страсбур):
 Агно-Висамбур — 144 коммуны;
 Мольсем — 77 коммун;
 Саверн — 172 коммуны;
 Селеста-Эрстен — 101 коммуна;
 Страсбур — 33 коммуны.

Примечания

Ссылки 
 Préfecture
 Conseil général
 Населённые пункты Нижнего Рейна